Карадаг — тюркский топоним, в переводе означает Чёрная гора. Может означать:

Азербайджан 
 Карадаг — грязевой вулкан.
 Карадаг — гора на северо-востоке города Мингечевир.
 Карадаг — посёлок близ Баку.
 Карадаг — село в Ахсуском районе.
 Карадаг — село в Кедабекском районе.
 Карадаг — железнодорожная станция близ Баку.

 «Карадаг» — футбольный клуб из Локбатана.

Иран 
 Карадаг (Арасбаран) — историческая область в Иране.

Украина 
 Карадаг — вулканический массив в Крыму.
 Карадаг — гора в Крыму, на Ай-Петринской яйле.

Турция 
 Карадаг — горный хребет.
 Карадаг — потухший вулкан.

См. также 
 Каратаг
 Карадаги
 Карадагское ханство